Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Camilleri – włoski reżyser oraz pisarz
 Antoine Camilleri – katolicki duchowny 
 Ryan Camilleri – maltański piłkarz
 Terry Camilleri – maltański sędzia snookerowy
 Tessie Camilleri – pierwsza kobieta, która została absolwentką uczelni wyższej na Malcie